Imię i nazwisko Michael Bates nosili lub noszą m.in.:
 Michael Bates (1920–1978) – brytyjski aktor
 Michael Bates (ur. 1961) – brytyjski polityk Partii Konserwatywnej
 Michael Bates (ur. 1969) – amerykański lekkoatleta i zawodnik futbolu amerykańskiego
 Michael Bates (ur. 1952) – książę Sealandu